Март Олав Никлус (, род. 22 сентября 1934, Тарту) — эстонский правозащитник и политзаключённый СССР, иностранный член Украинской Хельсинкской Группы с 1982.

Жизнеописание 
Родился в семье учителей, происходивших из округа Отепя. Его родителями были Юлиус Никлус (1905—1981) и Эльфриде Никлус (урожденная Пывват) (1908—1996). В 1952 году окончил Тартускую 1-ю среднюю школу, а в 1957 году — биологический факультет Тартуского университета, специализировался в орнитологии.

, которые организовала советская администрация, стали почвой для начала сознательного сопротивления Марта Никлуса. Сначала это имело черты культурной фронды — Никлус вместе со студентом  фотографировал старые разрушающиеся дома, а также установки для глушения иностранных радиостанций. Они передавали эти фотографии за границу для публикации. Тогда же он передал в эстонской редакции радиостанции «Голос Америки» обличительное письмо против «советской действительности».

Аресты и сроки 
21 августа 1958 года Никлус был арестован, позже арестовали и В. Пяллина. 15 января 1959 — Верховный Суд Эстонской ССР приговорил Никлуса по статьям 58-4 («помощь международной буржуазии») и 58-10 УК РСФСР к 10 годам лишения свободы и 3 годам ссылки; его соучастник получил 4 года. Срок отбывал в политических лагерях Мордовской АССР и Владимирской тюрьме.

В 1966 году Верховный Суд ЭССР сократил срок приговора до 7 лет, а 30 июля его освободили.

Вернулся в Тарту. В работе по специальности ему было отказано. В 1966—1971 годах работал шофёром, диспетчером автопарка, органистом в лютеранской церкви. С 1968 года преподавал английский, французский и немецкий на курсах иностранных языков.

Продолжал участвовать в движении сопротивления. Был хорошо знаком с московскими диссидентами, прежде всего, с Натальей Горбаневской, которая часто приезжала в Тарту, а также с Татьяной Великановой, Мальвой Ландой. Передавал информацию о событиях в Эстонии и национальном самиздате для «Хроники текущих событий».

Перевел на эстонский язык Всеобщую декларацию прав человека ООН. В 1974 году написал краткие воспоминания о своем деле («Автобиография»), которые распространялись через самиздат.

Выступил в защиту Александра Гинзбурга, Юрия Орлова (начало 1977), Виктораса Пяткуса (14 и 20 ноября 1977), Глеба Якунина, Антанаса Терляцкаса (ноябрь 1979).

В 1977—1980 годах подписал ряд коллективных обращений: «Балтийский меморандум» (23 августа 1979) (Никлус был одним из составителей этого обращения. Его текст был составлен в августе 1979 года в его доме), Петицию против вторжения советских войск в Афганистан (17 января 1980), обращение в Международный олимпийский комитет (28 января 1980), против высылки в Горький академика Андрея Сахарова (3 февраля 1980).

Больше контактировал с литовскими диссидентами, написал несколько работ о них:
 «Процесс в Вильнюсе глазами эстонца» (август 1978, о деле Виктораса Пяткуса),
 «Вильнюс и вильнюсцы глазами диссидента» — о литовских диссидентах, в форме путевых заметок (осень 1979).

Постоянно подвергался преследованиям со стороны КГБ СССР (октябрь 1976, март 1980). В 1979 году Никлуса уволили с работы, а в 1980 году — снова арестовали. Ознакомившись с обвинительным заключением, написал «Рецензию на судопроизводство» с описанием допущенных правонарушений.

8 января 1981 году Верховный Суд ЭССР приговорил Никлуса по ст. 68 ч. 2 УК ЭССР (соответствует ст. 70 ч. 2 УК РСФСР и ст. 62 ч. 2 УК УССР) к 10 годам лишения свободы в колонии особого режима и 5 годам ссылки; признан особо опасным рецидивистом. Виновным себя не признал, заявил об отказе от участия в процессе. Вместе с ним был осуждён Юри Кукк.

Заключение отбывал в лагере ВС-389/36 в пос. Кучино Чусовского района Пермской области. Участвовал в голодовке и акциях протеста, подписывал индивидуальные и коллективные письма протеста. Находясь в заключении в Кучино вместе с членами Украинской Хельсинкской группы, в частности, Василием Стусом, Левко Лукьяненко, вступил в неё как иностранный член вместе с литовцем В. Пяткусом в критическое для группы время, чтобы поддержать её. Его постоянно подвергали наказаниям. 8 апреля 1982 наказан годом «одиночного заключения». В 1983 году его на 3 года перевели на тюремный режим в Чистопольскую тюрьму.

В 1986 году возвращён в Кучино, а в 1987 году его перевели в лагерь ВС-389/35 на ст. Всехсвятская.

В июне-июле 1988 года в Эстонии прошли массовые акции протеста (митинги, голодовки, пикеты) с требованиями освобождения эстонских политзаключенных, в том числе Никлуса. В начале июля его освободили. В 1990 году Никлус был полностью реабилитирован.

Государственный деятель 
Принимал активное участие в восстановлении независимости Эстонии. Почётный член Эстонской Группы за обнародование пакта Молотова — Риббентропа. Депутат Конгресса Эстонии и Комитета граждан Эстонии (1990—1992).

В 1992—1995 годах депутат Рийгикогу (парламента) Эстонии. Во время его каденции безуспешно добивался принятия жёсткого закона «О люстрации». С тех пор остро критикует политическую элиту Эстонии, указывает на большое количество бывших работников КГБ СССР в высших органах власти Эстонии. Также выступал против вступления Эстонии в ЕС и НАТО, введение общеевропейской валюты евро.

Член эстонских и международных общественных организаций: Эстонского общества естествоиспытателей, Эстонского орнитологического общества, Эстонской союза бывших политических заключенных, Эстонского Союза защиты, Международного Общества прав человека, Международной Ассоциации советских политических заключенных).

В 1990—1992 годах был президентом Эстонского фонда защиты природы.

Проживает в Тарту, пенсионер. Не женат.

Награды 
Никлус был награжден наградой Балтийской Американской Лиги Свободы (1988), эстонским орденом Государственного герба II степени — за вклад в освобождение Эстонии, (1996) и литовским орденом Великого князя Гедиминаса III степени, (1999) и другими наградами.

Орден «За мужество» I степени (8 ноября 2006, Украина) — «за гражданское мужество, самоотверженность в борьбе за утверждение идеалов свободы и демократии и по случаю 30-й годовщины создания Украинской Общественной группы содействия выполнению Хельсинкских соглашений».

Библиография 
 Никлус М. Воспоминания о соратнике // Радуга. — 1991. — № 10. — С.58-63. (про В. Стуса, вкл. стихи Стуса и письмо Олега Орача и фотографии).
 Никлус М. Воспоминания об Андрее Сахарове /Meenutusi Andrei Sahharovist/, Вперед № 57, 21. 5. 1991
 Стус В. Твори в 6 т. 9 кн. Львів: Просвіта, 1994-99. — Т. 4. — С. 494, 497, 500, 501.
 Українська Громадська Група сприяння виконанню Гельсінкських угод: В 4 т. Т. 1.: Особистості / Харківська правозахисна група; Упорядник Є. Ю. Захаров; — Харків: Фоліо, 2001. — С. 184—186.
 Віктор Нійтсоо. Март Олав Ніклус. Переклав В. Овсієнко.
 MRP-AEG Infobülletään 1987—1988: kogumik. Koostajad Eve Pärnaste ja Viktor Niitsoo. Tallinn, 1988.
 Lisandusi mõtete ja uudiste vabale levikule Eestis. Kogud I—VII. Stockholm, 1984.
 Lisandusi mõtete ja uudiste vabale levikule Eestis. Kogud VII—XIII. Stocholm, 1984.
 Lisandusi mõtete ja uudiste vabale levikule Eestis. Kogud XX—XIX. Stocholm, 1986.
 Lisandusi mõtete ja uudiste vabale levikule Eestis. Kogud XX—XXV. Stocholm, 1988.
 Mart Niklus. Jüri Kukk: kaks kes ei alistunud. Stocholm, 1983
 Niitsoo, V. Vastupanu 1955—1985. Tartu, 1997.
 Poliitilised arreteerimised Eestis 1940—1988. Koostanud Leo Õispuu. Tallinn, 1996.
 Taagepera, R. Softening without Liberation in the Soviet Union. The Case of Jüri Kukk. Irvin., California, 1984.
 Taagepera, R. The Death of Jüri Kukk. A Case Study in Erratic Repression. Irvine, California, 1984.
 Марченко А. Т. Мои показання. — Frankfurt/Main: Посев, 1969. — С.196-197, 298—299/
 Mart Niklus. Mind ei tapetud õigel ajal: artikleid, kõnesid, avalikke kirju ja intervjuusid aastaist 1992—2003. — Tartu, 2004. (Меня не убили вовремя. Сборник статей, промов, открытых писем и интервью с 1992 по 2003 гг.).

Примечания 

Орнитологи Эстонии
Выпускники гимназии Хуго Треффнера
Члены Рийгикогу

Выпускники Тартуского университета
Правозащитники СССР
Правозащитники Эстонии
Диссиденты Эстонии
Заключённые Владимирского централа
Заключённые Дубравлага